Biografies: Harri Edvin Larva, atleta finlandès.
 Biologia: Larva, estadi del desenvolupament d'alguns animals.
 Larva naupli, 1a larva dels crustacis.
 Geografia: Larva (Jaén), municipi de Jaén (Espanya).
 Mitologia: Larves (mitologia), esperits malèfics en la mitologia romana.